Termenul Boldog se poate referi la:
 Boldog, Heves, sat din Ungaria
 Boldog, Senec, comună din Districtul Senec, Slovacia
 Boldog, personaj din universul romanelor lui J.R.R. Tolkien